

Села 
 Мирне — Полтавська область, Полтавський район, Білицька селищна громада (до 2020 року — Кобеляцький район)
 Мирне — Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада (до 2020 року — Решетилівський район)